The Man Who Won – film del 1918 diretto da Rex Wilson
 The Man Who Won – film del 1919 diretto da Paul Scardon
 The Man Who Won – film del 1923 diretto da William A. Wellman